Transparente puede referirse a:

 transparencia;
 Transparente, álbum musical de la cantante mexicana Litzy; 
 Transparente álbum musical del cantante argentino Dread Mar-I; o
 el transparente de la catedral de Toledo.

Véase también 
 Transparencia .